Beccaccino – un uccello acquatico della famiglia Scolopacidae;
Beccaccino – un gioco di carte;
Beccaccino – il nome italiano dell'imbarcazione a vela Snipe.